Velsen steht für folgende geographischen Objekte:

 Velsen, Gemeinde in der Provinz Nordholland, Niederlande
 Velsen (Warendorf), frühere Gemeinde im Kreis Warendorf, Nordrhein-Westfalen
 Grube Velsen, Steinkohlebergwerk im Saarbrücken-Klarenthal
 von-Velsen-Schächte, Steinkohlenbergwerk in Knurów, Polen, siehe Kopalnia Węgla Kamiennego Knurów-Szczygłowice

von Velsen oder van Velsen ist der Familienname folgender Personen:
 Adolf von Velsen (1832–1900), deutscher Klassischer Philologe und Lehrer
 Adri van Velsen (* 1946), niederländischer Saxophonist und Musikpädagoge
 Carl Theodor von Velsen (1821–1881), deutscher Politiker, Bürgermeister von Rheydt
 Clemens von Velsen (1905–1983), deutscher Bergbauingenieur und Manager
 Dorothee von Velsen (1883–1970), deutsche Schriftstellerin und Frauenrechtlerin
 Friedrich von Velsen (1871–1953), deutscher Verwaltungsjurist
 Gerhard von Velsen, holländischer Edelmann und Mörder, siehe Johann II. (Holland)
 Gustav von Velsen (1847–1923), deutscher Bergbeamter
 Jacob Jansz van Velsen (1597–1656), niederländischer Maler
 Max von Velsen (1854–1935), deutscher Spinnereiunternehmer
 Otto von Velsen (1869–1945), deutscher Industrieller

 Ruud van Velsen, niederländischer Softwareentwickler
 Wilma van Velsen (* 1964), niederländische Schwimmerin